

Гормен — місто, штат Техас
 Гормен — переписна місцевість, штат Меріленд
 Гормен — переписна місцевість, штат Північна Кароліна